Surveillante bezeichnet:

 Surveillante (Schiff, 1778), eine Fregatte der Iphigénie-Klasse der französische Fregatte (1778–1797)
 Surveillante (Schiff, 1802), eine französische Fregatte
 Surveillante (Schiff, 1825), eine Fregatte der gleichnamigen Klasse der französischen Marine (1825–1844)
 Surveillante (Schiff, 1867), ein französisches Panzerschiff
 Surveillante-Klasse, eine Klasse von acht Fregatten der französischen Marine